Utah Grizzlies – squadra di hockey su ghiaccio scomparsa della IHL e della AHL
Utah Grizzlies – squadra di hockey su ghiaccio della ECHL